Костенево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костенево — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Костенево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Костенево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Костенево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Костенево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Костенево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Костенево — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Костенево — село в Костромском районе Костромской области.
 Костенёво — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Костенёво — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Костенево — посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Костенево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Костенево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Костенево — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.